Bye Bye Love est une chanson des Everly Brothers de 1957.
 Bye Bye Love est un film américain réalisé par Sam Weisman en 1995.
 Bye Bye Love (Down with Love) est un film américain réalisé par Peyton Reed en 2003.